Флаг Же́лтинского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4004.

В связи с замечаниями Геральдического совета при Президенте Российской Федерации (от 24 апреля 2008 года за № А 62-2-546) Совет депутатов Желтинского сельского поселения, решением от 8 июля 2008 года, утвердил положение о флаге в новой редакции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее белое (берестяное) полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее гербовую композицию: радугу (красная, жёлтая и синяя полосы в 1/9 ширины полотнища каждая)».

Обоснование символики 
Флаг Желтинского сельского поселения составлен на основе герба Желтинского сельского поселения, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Главной фигурой флага является радуга — одна из древнейших эмблем. Как отражение солнца радуга аллегорически символизирует дорогу к счастью, «временно ставшую видимой». Символика радуги многозначна:

— первое поселение на территории современного Желтинского поселения появились в 1929 году в связи со строительством города Магнитогорска. Об этом аллегорически говорит красная дуга радуги как символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества, праздника, красоты. Красный цвет — символ труда, мужества, самоотверженности, красоты и жизни;

— основателями желтинских земель были переселенцы из посёлка Желтинка Кувандыкского района Оренбургской области. Они же привезли и название посёлка, связанное с цветом почвенного состава природной зоны Оренбурьжья. Эта особенность показана жёлтой дугой радуги. Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие, возвышенность мыслей, благородство, достоинство.

— синяя часть радуги аллегорически показывает Верхнеуральское водохранилище, в непосредственной близости от которого расположено поселение. Кроме того, синий цвет на флаге Желтинского сельского поселения совпадает с лазоревым цветом герба Кувандыкского района, что отражает историческую преемственность. Синий цвет означает славу, честь, верность, искренность и символизирует возвышенные устремления, чистое небо и водные просторы.

Берестяной цвет флага аллегорически показывает естественно-природный ландшафт поселения: равнинные степные участки с берёзовыми колками. Берёзе — символу весны, чистоты, очищения, с давних пор придавалось особое значение: берёза первой одевается листвой по весне, а из-за её особенной, как бы светящейся коры, всегда считалась «осью мира».

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Примечания 

Агаповский район
Радуга в геральдике